Wilhelm Tell steht für:
 Wilhelm Tell, legendärer Schweizer Freiheitskämpfer
 Wilhelm Tell (Schiller), Theaterstück von Friedrich Schiller (1804)

Filme:
 Wilhelm Tell (1934), deutscher Film von Heinz Paul
 Wilhelm Tell (1960), Schweizer Film von Michel Dickoff und Karl Hartl (1960)

Schiffe:
 Wilhelm Tell (Schiff, 1908), Schaufelraddampfer
 Wilhelm Tell, früherer Name von Rigoletto (Schiff, 1987), Flusskreuzfahrtschiff

Wilhelm Tell ist der Name folgender Personen:
 Wilhelm Tell (Politiker) (1871–1950), deutscher Politiker
 Wilhelm Tell (Pädagoge) (1907–1990), deutscher Lehrer und Kunstexperte

Siehe auch:
 Die Befreiung der Schweiz und die Sage vom Wilhelm Tell, deutscher Spielfilm von Friedrich Fehér (1913)
 Wilhelm Tell Me, deutsche Band
 Guillaume Tell, Begriffsklärung für mehrere Bezeichnungen, u. a. eine Oper von Gioachino Rossini
 wilhelm.tel, Telekommunikationsanbieter
 Wilhelm Telle (Komponist) (1798–1862), deutscher Pianist und Komponist